Miejscowości w Polsce: 
 Nowy Młyn – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Nowy Młyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Świecie nad Osą
 Nowy Młyn – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno
 Nowy Młyn – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Nowy Młyn – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Nowy Młyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Rzepin 
 Nowy Młyn – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Nowy Młyn – przysiółek wsi Komorniki w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki
 Nowy Młyn – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Nowy Młyn (niem. Neumühl) – osada w woj. pomorskim, w gminie Stary Dzierzgoń, wymieniana w dokumentach z 1400 r. jako osada młyńska pod nazwą Symons Mole, na powierzchni 2,5 włóki. W 1973 była niezamieszkana i należała do powiatu morąskiego. 
 Nowy Młyn – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Nowy Młyn – przystanek kolejowy we wsi
 Nowy Młyn – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki
 Nowy Młyn – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Gietrzwałd
 Nowy Młyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Nowy Młyn – osada w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo
 Nowy Młyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Nowy Młyn – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn
a także:
 Nowy Młyn – część Poznania
 Nowy Młyn – część Łasku
 Nowy Młyn – część Skarżyska-Kamiennej
 Nowy Młyn – zniesiona nazwa, część wsi Miastkowo

 Nowy Młyn Drugi – część wsi Laskowo w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin
 Nowy Młyn Pierwszy – część wsi Laskowo w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin

Przypisy